En Pologne, Karszew peut faire référence à : 

 Karszew, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Karszew, un village de la voïvodie de Łódź.